Фанданс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80129.

Крупнейший водоём — озеро Люнерзе.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Буркхард Вахтер по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АПС занимает 12 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга